"Madman ataca" foi um programa de rádio dos anos 80, emitido pela Rádio Fundação, em Guimarães. O seu mentor, Paulo Santos Pinto, procurou imprimir uma dinâmica de comunicação inspirada nas grandes estações de rádio europeias, tais como Radio Caroline ou Radio Luxembourg. 

A equipa do programa foi variando ao longo do tempo. Entre os principais animadores de rádio, destaque para António Magalhães e Rui Novo.

Durante duas horas, nas madrugada de sábado, a alegria contagiante da música e do discurso, bem como da participação activa dos ouvintes, fazia do programa "Madman ataca" uma das referências no panorama radiofónico local.

O programa viria por sair da antena em 1986, altura em que se dá o processo de legalização das rádios locais em Portugal.
Programas de rádio de Portugal